Elitserien i ishockey 1998/1999 spelades 17 september 1998 till 11 mars 1999 och hade 50 omgångar i grundserien. Lag 1–8 till SM-slutspel, lag 9–10: kvar i Elitserien men inget SM-slutspel. Lag 11–12 till nedflyttningskval. Ett nytt poängsystem infördes till den här säsongen, där seger efter ordinarie tid gav tre poäng mot tidigare två. Nytt var också att en sudden death-förlängning på fem minuter vidtog om resultatet vid full tid var oavgjort. Seger = 3 poäng. Oavgjort = 1 poäng. Förlust = 0 poäng. Vinst i förlängning = +1 poäng. SM-slutspelet avgjordes i bäst av fem matcher. Modo Hockey vann serien, men Brynäs IF blev svenska mästare efter seger mot Modo Hockey i SM-finalspelet.

Förlopp
Trepoängssystemet införs.
Den 16 mars 1999 gjorde Luleå HF:s finländske målvakt Jarmo Myllys mål i SM-kvartsfinalen borta mot Leksands IF. Han punkterade matchen genom att slå pucken i en båge över hela banan, innan den slutligen hamnade i motståndarlagets tomma målbur.

Deltagande lag

Derbygrupper

Elitserien

Grundserien

Poängligan i grundserien 

Not: SM = Spelade matcher, M = Mål, A = Assists, Pts = Poäng

Seriematcherna

SM-slutspelet 1999

Slutspelsträd

Kvartsfinaler
Modo Hockey - Västra Frölunda HC 3–1

Färjestads BK - MIF Redhawks 1–3

Djurgårdens IF - Brynäs IF 1–3

Leksands IF - Luleå HF 1–3

Semifinaler

Modo Hockey - MIF Redhawks 3–1

Brynäs IF - Luleå HF 3–2

Finaler

Modo Hockey - Brynäs IF 2–3

Källor

Fotnoter

Externa länkar
 Svensk ishockey - Elitserien 1998/99

Sport i Sverige 1998
Sport i Sverige 1999
Ishockeysäsongen 1998/1999
1998/1999